Піщенко, Пищенко — українське прізвище.

 Піщенко Віталій Іванович (*1952) — російський письменник-фантаст.
 Піщенко Микола Тимофійович (1844—?) (Коля Піщенко) — герой оборони Севастополя 1854—1855 років.
 Пищенко Ігор Миколайович — полковник Збройних сил України.

Українські прізвища